Cinema
 Doomsday (1928), drama mudo com Gary Cooper e Florence Vidor
 Doomsday (2008), ficção científica com Rhona Mitra e Bob Hoskins

Outros usos
 Doomsday é um personagem da DC Comics